El palacio de Moritzburg es un castillo palaciego (Schloss) en Zeitz en el Elster Blanco en el Burgenlandkreis en Sajonia-Anhalt. El actual edificio barroco data del siglo XVII y previamente fue un palacio real y una sede fortificada obispal. La Catedral de Zeitz también se localiza aquí.

Historia 
En conexión con la fundación del Arzobispado de Magdeburgo en 967 la diócesis de Zeitz fue fundada como un obispado auxiliar en 968 por Otón I. 

Castillos de Sajonia-Anhalt